Die Abkürzung NS steht für:

 Nachsatz oder Nachschrift, siehe Postskriptum
 Name Server, Internetdienst
 Kurzbezeichnung in einer Serie von Nanosatelliten
 Národní souručenství, eine Einheitspartei im Protektorat Böhmen und Mähren
 Naša stranka, bosnische Partei
 Nasjonal Samling, ehemalige norwegische Partei
 Nationaldemokratischer Schweizerbund, ehemalige schweizerische Partei (1935 – 1943)
 Nationalsozialismus (oder auch nationalsozialistisch, Nationaler Sozialismus), insb. in Eigennamen auch N.S., N. S.
 National Semiconductor, ehemaliger US-amerikanischer Halbleiterhersteller
 Natursekt, eine szenetypische Bezeichnung aus dem Bereich der Urophilie
 Naujoji Sąjunga (Socialliberalai), litauische Partei
 Nebensatz, sprachliche Einheit
 Nederlandse Spoorwegen, niederländische Eisenbahngesellschaft
 Nervensystem, Gesamtheit aller Nerven- und Gliazellen in einem Organismus
 Netscape, US-amerikanisches Softwareunternehmen und dessen Produkte
 Neutraler Stimulus, siehe Klassische Konditionierung
 Neues Serbien (Нова Србија Nova Srbija), serbische Partei
 Nichtstrukturprotein in der Virologie
 Niederschlesien, Westteil Schlesiens
 Niederspannung, Spannungsbereich bei der Stromversorgung
 Norfolk Southern Railway, US-amerikanische Bahngesellschaft
 Normschliff für Glasgeräte in der Chemie
 Notfallsanitäter, Ausbildungsberuf im Rettungsdienst
 Nova Scotia, kanadische Provinz
 NS Resource Record, ein Datensatz eines DNS server
 NS-Records, ein ehemaliges Rechtsrock-Label aus Dänemark
 nuclear ship (Atomschiff), Präfixe von Schiffsnamen
 Nukleinsäure, Makromolekül
 Nullstelle, Begriff in der mathematischen Analysis
 Nummernschalter, elektronisches Bedienelement
 Radio NS, kasachischer Hörfunksender
 Samoa nach dem ICAO-Code
 Schweinfurt Hauptbahnhof nach DS 100

NS als Unterscheidungszeichen auf Kfz.-Kennzeichen:

 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Moldau: Rajon Nisporeni
 Serbien: Novi Sad

Die Abkürzung Ns steht für:

 Nimbostratus, eine Wolkenform
 Newton-Sekunde, eine Einheit für den Impuls in der Physik

Die Abkürzung ns steht für:

 Nanosekunde, eine Zeiteinheit
 spezifische Drehzahl (ns)
 nice shot, Jargon in Mehrspieler-Modi von Computerspielen

Die Abkürzung nS steht für:

 Nanosiemens, siehe Siemens (Einheit)

NS